Oberliga 1965/66 steht für:

 Eishockey-Oberliga 1965/66
 Handball-DDR-Oberliga (Männer) 1965/66
 DDR-Fußball-Oberliga 1965/66
 Handball-DDR-Oberliga (Frauen) 1965/66
 DDR-Oberliga 1965/66 (Badminton)